Вера Прегарец (Сплит, 15. мај 1928 — Трст, 20. октобар 2010) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1962. || Кишобран (кратки филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Мрави (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || /
|-
| 1978. || Трен || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Вело мисто (ТВ серија) || Пегулина, баба
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2010.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Сплићани